Breysig ist der Familienname von: 

 Johann Adam Breysig (1766–1831), deutscher Architekt, Maler und Kunsterzieher
 Kurt Breysig (1866–1940), deutscher Historiker
Theodor Breysig (* 1822), deutscher Historiker